Сюзанна Джоналинн Георги Пуигсеркос (; род. 27 июля 1976 в Сьёлунде, Дания) — датская певица. Живёт и работает в Андорре.

Биография 
Сюзанна начала карьеру вместе со своей сестрой Перниллой, как участницы поп-дуэта Me & My. В 1995 году переехала в Андорру.

В 2009 Сюзанна приняла участие на конкурсе песни Евровидение 2009 как участница от Андорры, с песней «La teva decisió» (англ. вариант — «Get a life»), посвящённой своему будущему ребёнку. Песня финишировала 14-й, и не смогла дойти до финала. Ранее Сюзанна пыталась принять участие на Евровидение 2007 как участница от Дании (в составе дуэта Me & My), но заняла в отборочном конкурсе («Melodifestivalen») только шестое место.

Дочь — Молли, участница испанского вокального шоу «La Voz Kids» (испанская версия The Voice Kids).

Ссылки 
 
 Профиль на радио Дании

Участники «Евровидения-2009»
Представители Андорры на «Евровидении»